NBJ kan syfta på:

 NBJ – ett privatägt bolag som bedrev järnvägstrafik under stora delar av 1900-talet och efter 1946 med denna signatur, se Nora Bergslags Järnväg
 NBJ – en smalspårig järnväg mellan Norsholm–Bersbo Norsholm-Bersbo Järnväg, se Norsholm–Västervik–Hultsfreds Järnvägar